Варе́нников — русская фамилия.

Известные носители:

 Варенников, Валентин Иванович (1923—2009) — генерал армии, депутат Государственной Думы 3-го и 4-го созывов.
 Варенников, Владимир Валентинович (род. 1955) — генерал-лейтенант.
 Варенников, Иван Семёнович (1901—1971) — советский военачальник, генерал-лейтенант.

См. также 
 Вареников, Валерий Митрофанович (род. 1968) — советский и российский футболист.